Het seizoen 2003/2004 van RKC Waalwijk was het 20ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 16de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de negende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond voor het zesde en laatste seizoen onder leiding van Martin Jol. Onder zijn hoede won RKC Waalwijk de eerste drie competitieduels en eindigde de club uiteindelijk op de elfde plaats in de eindrangschikking. Jol werd opgevolgd door Erwin Koeman. In het bekertoernooi strandde de club in de achtste finales, waarin FC Utrecht met 2-1 te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2003/04 en onder leiding van trainer-coach Martin Jol als elfde eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2004
RKC Waalwijk